Pine Island (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Pine Island (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Pine Island Center, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Pine Island Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.